Believe er det engelske ord for '(at) tro' og kan henvise til:

Musik

Album 

 Believe (Justin Bieber album) - et album af Justin Bieber, 2012
 Believe (Disturbed album) - et album af Disturbed, 2002
 Believe (33Miles album), 2009
 Believe (Cher album), 1998
 Believe (Crematory album), 2000
 Believe (Dima Bilan album), 2009
 Believe (Emerson Drive album), 2009
 Believe (George Nozuka album), 2007
 Believe (Girlschool album), 2004
 Believe (Harem Scarem album), 1997
 Believe (Jai McDowall album), 2011
 Believe (The Jets album), 1989
 Believe (Katherine Jenkins album), 2009
 Believe (Th' Legendary Shack Shakers album), 2004
 Believe (Morgan Page album), 2010
 Believe (Natalie Grant album), 2005
 Believe (Orianthi album), 2009
 Believe (Savatage album), 1998
 Believe (Yolanda Adams album), 2001
 Celtic Woman: Believe, af Celtic Woman, 2011
 Believe, af Big Dismal, 2003
 Believe, af Carlo Resoort (recording as 4 Strings), 2002
 Believe, af Eunice Olsen, 2004
 Believe, af Katie Armiger, 2008
 Believe, af Laurent Véronnez, 2002
 Believe, af Ross Copperman, 2003
 Believe, en EP af Indecision

Sange 
 "Believe" (The Bravery sang), 2007
 "Believe" (Brooks & Dunn sang), 2005
 "Believe" (The Chemical Brothers sang), 2005
 "Believe" (Cher sang), 1998
 "Believe" (Dima Bilan sang), 2008
 "Believe" (Elton John sang), 1994
 "Believe" (Josh Groban sang), fra filmen The Polar Express
 "Believe" (Carola sang), 1996
 "Believe Again" (Niels Brinck sang), 2009
 "Believe", af Lenny Kravitz fra Are You Gonna Go My Way
 "Believe", af The Smashing Pumpkins fra Judas O

Film og tv 
 Believe (film), en mockumentary med Larry Bagby fra 1997
 Believe (film fra 2000), en horrorfilm med Ben Gazzara
 Believe (tv-serie), en amerikansk science fiction/fantasy serie fra 2013